Le terme « Muscle droit interne » peut faire référence à :
 le Muscle droit médial de l'œil ;
 le Muscle gracile.